Die Saison 2005 der Volleyball-Europaliga war die zweite Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 3. Juni und endete am 24. Juli. Russland gewann zum ersten Mal den Titel.

Modus 
Die Vorrunde wurde in zwei Vierergruppen ausgetragen. Die Gruppensieger und der beste Gruppenzweite sollten sich neben dem Gastgeber Russland für das Final Four qualifizieren. Da Russland jedoch selbst Gruppensieger wurde, kamen beide Gruppenzweiten weiter.

Vorrunde

Final Four 
Das Final Four wurde vom 23. bis 24. Juli in Kasan (Russland) ausgetragen.

Endstand

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2005
Europaliga